Willie Nile (n. 1948) – cantante statunitense
Nile  – gruppo musicale statunitense
Cleo de Nile  – personaggio della linea di bambole Monster High
Nefera de Nile  – personaggio della linea di bambole Monster High